Константи́н Мина́евич Ры́жиков (26 сентября 1912, Смоленск — 3 августа 1983) — советский гельминтолог, член-корреспондент АН СССР (1964), участник Великой Отечественной войны, доктор биологических наук, ученик и преемник академика К. И. Скрябина на посту директора Гельминтологической лаборатории АН СССР (ГЕЛАН СССР), которой он руководил в 1973—1983, главный редактор журнала «Паразитология» с 1974 по 1983 год.

Биография 
 Родился в 1912 году в Смоленске в семье служащих.
 1937 — окончил естественный факультет Смоленского пединститута
 1938 — поступил в аспирантуру Института биологии АН БССР
 1941—1945 — участник Великой Отечественной войны, при форсировании Днепра в 1943 году получил ранение, награждён орденом Красной Звезды.
 1948 — защита кандидатской диссертации, итоги которой вышли в первом выпуске многотомной серии «Основы нематодологии» и была удостоена Премии Президиума АН СССР.
 1963 — защита докторской диссертации «Изучение фауны, систематики и биологии гельминтов домашних и охотничье-промысловых птиц и исследования по вопросам резервуарного паразитизма у гельминтов»
 1973—1983 — директор Гельминтологической лаборатории АН СССР (ГЕЛАН СССР).

Труды 
Автор более 200 работ, включая 8 монографий. Был руководителем и организатором множества экспедиций и всесоюзных и международных конференций, конгрессов и симпозиумов. Член многих научных гельминтологических и паразитологических обществ, входил в редколлегии многих паразитологических журналов, включая международные. Главный редактор журнала «Паразитология». Работал в качестве заместителя академика-секретаря Отделения общей биологии АН СССР (1964—1983), был председателем Всесоюзного общества гельминтологов, членом Высшей аттестационной комиссии Министерства высшего и среднего образования СССР, руководил гельминтологической секцией Научного совета ООБ АН СССР по проблеме «Биологические основы освоения, реконструкции и охраны животного мира».

Награды и признание 
 Орден Красной Звезды
 Орден Трудового Красного Знамени (дважды)
 Орден Дружбы народов
 Член-корреспондент АН СССР (1964)
 Премия Президиума АН СССР
 Лауреат премии имени акад. К. И. Скрябина (посмертно)
 Орден Кирилла и Мефодия (Болгария)
 Золотая медаль Г. Менделя Академии наук Чехословакии

Основные труды 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ответственный редактор

Примечания

Литература 
 Константин Минаевич Рыжиков (некролог) // Паразитология. — 1983. — № 6.
 Robert L. Rausch (University of Washington). In Memoriam: Konstantin Minaevich Ryzhikov, 1912—1983 // J. Parasit. — 1984. — Vol. 70, № 5. — P. 816.

Гельминтологи СССР
Выпускники Смоленского государственного университета
Медики Великой Отечественной войны
Лауреаты премии имени К. И. Скрябина
Паразитологи СССР
Главные редакторы журнала «Паразитология»